Ride peut désigner :

Médecine 
 une ride, un pli dans la surface de la peau ;

Géologie 
 une ride océanique ou dorsale, un type de frontière entre deux plaques tectoniques ;
 une ride de courant, une formation sédimentaire ;

Musique 
 une ride, un type de cymbale ;
 Ride, un groupe britannique de noisy pop ;
 Ride, le premier EP homonyme du groupe Ride ;
 Ride, une chanson de Lana Del Rey ;

Cinéma et télévision 
 Ride, un film dramatique américain coproduit, écrit, réalisé et interprété par Helen Hunt sorti en 2015 ;
 Ride, une série télévisée canadienne diffusée pour la première fois en 2016 ;
 Ride, un film de Valerio Mastandrea sorti en 2018 ;

Jeu vidéo 
 Ride, un jeu vidéo sorti en 2015 ;

Navigation 
 une ride, un filin servant à tendre les haubans.

Voir aussi 

Homonymie de titre